John Sergeant ist der Name folgender Personen:

* John Sergeant (Theologe) (1622–1707/1710), englischer Theologe, Geistlicher und Philosoph 
 John Sergeant (Missionar) (1710–1749), englischer Missionar
 John Sergeant (Politiker) (1779–1852), US-amerikanischer Politiker

John Sergeant steht für:
 John Sergeant (Schiff), ein Frachtschiff